W Polsce
 Krzymów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Krzymów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Krzymów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów 
 Krzymów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna 
 Krzymów – gromada w powiecie konińskim
 Krzymów – gmina wiejska w powiecie konińskim

Zobacz też 
 Krzymowo, Nowy Krzymów

Linki zewnętrzne